Melinnacheres är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Michael Sars 1870. Melinnacheres ingår i familjen Melinnacheridae. 

Melinnacheres är enda släktet i familjen Melinnacheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Melinnacheres